Танец Дуньхуана —  форма китайского классического танца, сочетающая в себе традиционную культуру и современное искусство. Исполнитель танца Дуньхуана черпает вдохновение в движениях тела на фресках грота Дуньхуана (например, в пещерах Могао), а также в музыкальных инструментах и нотах, найденных в Дуньхуане, провинция Ганьсу, Западный Китай. В танце сочетаются этнические танцевальные стили Центрального и Западного Китая. На танцы также повлияли буддийские образы и философия буддизма.

Источники вдохновения 
Гроты Могао в Дуньхуане являются источником для нескольких видов изобразительного искусства, таких как танец и музыка. Они наполнены множеством танцевальных образов, которые вдохновили художников современного танца в Китае. Изображения летящих апсар (Фейтянь) из гротов также являются источником вдохновения. Танец Дуньхуана — объединение китайской культуры и танца, форма китайского танца, источником которого являются движения тела, повторяющие изображения на фресках, найденных в пещерах Дуньхуана, Могао. Расположенные в китайской провинции Ганьсу, вдоль Шёлкового пути, 735 пещер славятся своими статуями и фресками, которые охватывают 1000-летнюю историю буддийского искусства. Почти в каждой пещере есть фрески, изображающие танец. Фрески запечатлели множеств танцевальных движений, раскрывающих связь буддизма и танца. Они изображают танцоров и создавались с IV по XIV века. Фрески в Дуньхуане демонстрируют фиксированный образец танцев различных эпох с точки зрения эстетики, и хотя они различаются костюмами, стилем и жестами, они объединены общей идеей.

В гротах Дуньхуана Могао изображено больше танцевальных стилей, чем в любом другом месте археологических раскопок на земле. Танцевальные образы оживляют почти каждую пещеру. Настенные росписи — настоящая энциклопедия танцевальных традиций, охватывающих восемь столетий, которые передают талант коренных китайцев в области танца, впитавших хореографию граничащих с Центральной Азией культур, а также далёких от Китая культур. Искусство Дуньхуана прямо или косвенно отражает реальную жизнь того времени. Фрески о танцах отражают танцевальную форму и очарование того времени и занимают важное место в долгой и великолепной танцевальной культуре китайской нации.

Город Дуньхуан в северо-западной китайской провинции Ганьсу был главной остановкой на древнем Шёлковом пути, важным центром торговли и культурного обмена, местом встречи цивилизаций Азии, Индии, Европы и исламского мира. Наиболее известен пещерами Могао, сложной системой буддийских храмов за пределами города, удивительным хранилищем произведений искусства и литературы, в которых хранились народные песни; государственные документы; буддийские, конфуцианские, даосские и христианские тексты; рукописи на разных языках — от китайского до иврита. Наиболее известными являются красивые и тщательно продуманные фрески, которые покрывают стены пещер Могао. Именно они стали отправной точкой для танцевальной труппы Ганьсу при создании «Легенды о Дуньхуане».

На основе фресок была создана танцевальная драма, объединившая многочисленные элементы фресок Дуньхуана, китайского классического танца и западного современного танца, создав новую композицию «Легенды о Дуньхуане».

Список танцев Дуньхуана

Тысячерукая Гуаньинь 
Это современное творение китайского хореографа Чжан Цзигана. Оно было исполнено китайской труппой исполнительского искусства для инвалидов, в которой танцоры группы имеют нарушения слуха.

Другие описания в СМИ 
 Дождь цветов на Шёлковом пути, танцевальная драма, представленная в Пекине 23 мая 1979 года Китайской академией искусств Ганьсу (Дуньхуан).

Галерея

См. также 
 Танец в Китае
 Список танцев в Китае

Примечания 

Народные танцы
Танцы Китая